Уильям Уильям:
 Тёрнер, Уильям (1775—1851) — британский живописец, акварелист и гравер. Предтеча французских импрессионистов.
 Тёрнер, Уильям (1508—1568) — английский ботаник, орнитолог.
 Тёрнер, Уильям Лакин (1867—1936) — британский художник-пейзажист.
 Тёрнер, Уильям (род. 1948) — американский легкоатлет, спринтер.